Лига Азадеган 2013/2014 годов () — 13-й розыгрыш второй по уровню лиги Ирана по футболу в этом формате.

Группа А

Участники 
Все данные на момент начала чемпионата.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Изменение положения команд по ходу первой части чемпионата

Группа B

Участники 
Все данные на момент начала чемпионата.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Статистики лиги на сайте persianleague.com

2013/2014
Иран
Футбол в Азии в 2013 году
Футбол в Азии в 2014 году
Спорт в Иране в 2013 году
Спорт в Иране в 2014 году